Teatro Diurno – teatro di Firenze
 Teatro Diurno – teatro di Genova
 Teatro Diurno a Porta di Po – teatro di Torino